Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Jassem – polski onkolog i wykładowca akademicki
 Krzysztof Jassem – polski matematyk, informatyk, wykładowca akademicki
 Paweł Jassem – polski brydżysta
 Waleed Jassem – katarski piłkarz
 Wiktor Jassem – polski fonetyk, filolog, językoznawca